Criador - em inglês, creator
Ou ainda:
Lego Creator
Qt Creator
Tyler, The Creator
Creators Syndicate
Creator (género) - um género de insectos himenópteros da família Megaspilidae

Desambiguação

de:Schöpfer
id:Pencipta
nl:Schepper